Бурная:
 Бурная — река в Красноярском крае
 Бурная — река в Ленинградской области
 Бурная — река в Чукотском автономном округе
 Бурная — река на Курилах